
Termin OAE ima više značenja.

 Virodhamin, O-Arahidonoletanolamin
 Okeanski anoksni događaj,